Исмаилбейли:

 Исмаилбейли — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Исмаилбейли — село в Тертерском районе Азербайджана.